Plusieurs personnages historiques ont porté ce nom :
Suleiman II, sultan ottoman ;
Süleyman II, shah d'Iran.
Homonymie